Speziale – nel medioevo colui che si occupava della preparazione delle medicine
 Speziale (Fasano) – centro abitato della Puglia
 Stefania Filo Speziale – architetto italiano
 Lo speziale – dramma giocoso di Carlo Goldoni

Pagine correlate

 Speziali